

Patronyme 

 Agustín Figuerola (1985-) joueur argentin de rugby à XV ;
 Enrique Figuerola (1938-), athlète cubain ;
 Justo Figuerola (1771-1854), homme politique péruvien.

Toponyme 
 Figuerola del Camp, commune espagnole de la province de Tarragone.